Chalybeate Springs ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Chalybeate Springs (Alabama)
 Chalybeate Springs (Arkansas)
 Chalybeate Springs (Georgia)
 Chalybeate Springs (North Carolina)